SS9 oder SS 9 steht für:
 Strada Statale 9 Via Emilia, Staatsstraße in Italien
 CR-Baureihe SS9, chinesische Wechselstrom-Elektrolokomotive

SS-9 steht für:
 USS C-1 (SS-9), US-amerikanisches Unterseeboot (1908)
 SS-9 Scarp, sowjetische silo-basierte, ballistische Interkontinentalrakete

SS9